Slovo Taras má více významů:
 Taras (jméno)

 taras – kamenná opěrná zídka, hradba, val 
 taras – hráz nebo svah zpevněné kameny
 taras – násyp z kamení nebo jiného materiálu
 Taras (husitství) – ochrana mezery mezi husitskými vozy
 Terasa (stavba)

Místa: 
 Taras – fiktivní hora v Beleriandu
 Tarás – starověké řecké město v Itálii, dnešní Taranto

Reference